Брайтонский леденец () — роман Грэма Грина, опубликованный в 1938 году. Входит в «100 лучших детективных романов всех времен». Книга была экранизирована два раза в 1947 и 2010 году. «Брайтонский леденец» — триллер о 30-х годах в Брайтоне.

Сюжет 
Непростая история ненавидящего весь белый свет уличного мальчишки Пинки Брауна, главаря молодежной шайки Брайтона. Пинки вызывающе порочен и осмеливается подвергать сомнениям моральные нормы общества.

Ссылки 
 
 

Романы Грэма Грина
Романы-триллеры